Руден:

 Руден — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Руден (остров)

См. также 
 Рудин